Luttern steht für:

 Luttern, Ortsteil der Gemeinde Eldingen, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Luttern, deutscher Name des Ortsteils Lutran der Gemeinde Valdieu-Lutran, Département Haut-Rhin, Frankreich